Jan van Angoulême (1399-1467), ook Jan van Orléans genoemd
Jan van Orléans (1402-1468), ook Jan van Dunois genoemd, Frans legeraanvoerder in de Honderdjarige Oorlog
Meester van het parament van Narbonne, schilder, vermoedelijk Jean d'Orléans
Jean van Orléans (1874-1940), troonpretendent van Frankrijk
Jean van Orléans (1965), troonpretendent van Frankrijk